François Beaulieu peut désigner :
 François Beaulieu, (1633-1703), corsaire puis capitaine du port de Toulon (1681) ;
 François Beaulieu (1771-1872), chef de la tribu des Couteaux-Jaunes, guide de l'Arctique et interprète ;
 François Beaulieu (1939-), dramaturge québécois ;
 François Beaulieu (1943-), acteur français.